Валентин Михайлович Григорьев:
 Григорьев, Валентин Михайлович (род. 1920) —  советский и российский геолог. 
 Григорьев, Валентин Михайлович (1939—1990) — советский хоккеист и хоккейный тренер.